Э́кланд () — английская фамилия. Известные носители:

 Экленд, Джосс (род. 1928) — английский актёр.
 Экланд, Оливер (род. 1979) — австралийский актер.

См. также 
 Экланд, Бритт (; род. 1942) — шведская актриса и фотомодель.